«А́лту-душ-Мо́йньюш» () — станция Лиссабонского метрополитена. Находится в западной части города. Расположена на Синей линии (Линии Чайки) между станциями «Колежиу-Милитар/Луш» и «Ларанжейраш». Открыта 14 октября 1988 года. Станция носит то же название, что и район, в котором она расположена, которое переводится дословно с португальского, как «возвышенность, на которой стоят мельницы».

Описание 
Художник Жулиу Помар главной темой оформление станции выбрал уличные рисунки, посвящённые четырём знаменитым португальским поэтам: Луишу ди Камойншу, Мануэлу ду Бокаже, Фернанду Песоа и Жозе ди Алмада Негрейрушу.

Галерея

Ссылки 
 Официальный сайт Лиссабонского метрополитена
 Metropolitano de Lisboa, E.P.E. Станция «Алту-душ-Мойньюш» на сайте Лиссабонского метрополитена

Примечания 

Станции Лиссабонского метрополитена
Синяя линия Лиссабонского метрополитена